Als Qualifikation zum Turnier der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 für die Mannschaften aus dem Bereich der CONCACAF dient zum vierten Mal ein über eine Vorqualifikation und ein Finalturnier laufendes Qualifikationsturnier, durch das sich zwei Mannschaften für die Olympischen Spiele qualifizieren. Erstmals nahmen die Fußballmannschaften der Frauen von Guyana, St. Kitts und Nevis sowie St. Lucia teil.

Modus 
Von den 23 gemeldeten Mannschaften, waren die drei stärksten Mannschaften Kanada, Mexiko und die USA direkt für das Finalturnier qualifiziert. Fünf zentralamerikanische Mannschaften ermittelten in einem Turnier im Jede-gegen-jede-Modus zwei weitere Teilnehmer des Finalturniers, wobei Honduras zurückzog. Von den 15 gemeldeten Mannschaften der Karibik nahmen letztlich zwölf an einem Turnier teil, wo zunächst in Gruppenspielen und einer anschließenden K.-o.-Runde drei weitere Teilnehmer ermittelt wurden.

Vorqualifikation

Zentralamerika  
Die Mannschaft aus Honduras zog zurück. Alle Spiele wurden im Estadio Nacional de Fútbol in der nicaraguanischen Hauptstadt Managua in ausgetragen. Die beiden Mannschaften auf den ersten Plätzen qualifizierten sich für das Finalturnier

Karibik 
Die drei erstplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für das Finalturnier.

Gruppe 1 

Alle Spiele wurden im Estadio Juan Ramón Loubriel in Bayamón, Puerto Rico ausgetragen.

Gruppe 2 
Die Gruppenspiele sollten ursprünglich auf St. Lucia stattfinden, wurden dann aber wegen des Tropensturms Erika verschoben. Als dann auch noch die der Gruppe zugelosten Mannschaften aus Antigua and Barbuda und den Cayman Islands zurückgezogen wurden, wurde der Gruppensieger in Hin- und Rückspiel zwischen den beiden verbliebenen Mannschaften ermittelt. Beide Spiele fanden im Ato Boldon Stadium in Couva, Trinidad und Tobago statt.

Gruppe 3 

Die Spiele sollten ursprünglich in Suriname stattfinden. Nachdem die Mannschaft von Suriname zurückgezogen wurde, wurde die Austragung an die Dominikanische Republik übertragen. Alle Spiele fanden im Estadio de Fútbol Panamericano de San Cristóbal statt.

Gruppe 4 

Die Spiele sollten ursprünglich in St. Kitts und Nevis stattfinden, wurden dann aber wie die Spiele der Gruppe 3 an die Dominikanische Republik übertragen. Alle Spiele wurden im Estadio de Fútbol Panamericano de San Cristóbal ausgetragen.

K.-o.-Runde 
Die Spiele sollten ursprünglich vom 2. bis 4. Oktober 2015 stattfinden, wurden aber wegen der verzögerten Austragung der Spiele der Gruppe 2 verlegt. Alle Spiele fanden im Ato Boldon Stadium in Couva, Trinidad und Tobago statt.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Finalturnier in den USA 
Die beiden Sieger der Halbfinalspiele qualifizieren sich für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro.

Gruppe A 
Alle Spiele finden im Toyota Stadium in Frisco statt.

Gruppe B 
Alle Spiele finden im BBVA Compass Stadium in Houston statt.

K.-o.-Runde 
Die Finalspiele finden im BBVA Compass Stadium in Houston statt.

Halbfinale

Finale

Trivia 
Während des Turniers machten Desiree Scott (Kanada) und Becky Sauerbrunn (USA) ihr 100. Länderspiel.

Einzelnachweise

Weblinks 
 concacaf.com: Women's Olympic Games
 fifa.com: Traditionsteams erneut qualifiziert – Mexiko scheitert früh

Quali 2016 CONCACAF
Fußballveranstaltung 2016